Nanino ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Bernardino Nanino (1560–1623), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Giovanni Maria Nanino (1545–1607), italienischer Sänger, Kapellmeister und Komponist